Floro ou Lúcio Aneu Floro ou Públio) Aneu Floro — historiador romano do tempo de Trajano e Adriano
 Júlio Floro — poeta, orador e jurista romano, do tempo de Júlio César

 Géssio Floro — procurador romano da Judéia, de 64 a 66 d.C.
 Floro de Lyon — escritor francês do século IX

Desambiguações de antropônimos